Чемпионат мира по шахматам ФИДЕ проходил с 27 сентября по 16 октября 2005 в Сан-Луисе (Аргентина).

В чемпионате принимали участие восемь гроссмейстеров: Вишванатан Ананд (Индия, рейтинг на 1 июля 2005 года — 2788), Веселин Топалов (Болгария, 2788), Петер Леко (Венгрия, 2763), Пётр Свидлер (Россия, 2738), Юдит Полгар (Венгрия, 2735), Майкл Адамс (Англия, 2719), Александр Морозевич (Россия, 2707) и Рустам Касымджанов (Узбекистан, 2670). Были приглашены к участию в турнире Гарри Каспаров и Владимир Крамник, но они отказались. Каспаров закончил свою карьеру шахматиста-профессионала. Крамник заявлял, что он действующий Чемпион мира (непризнанный ФИДЕ), и предлагал играть матч с победителем турнира в Сан-Луисе.

Победил в турнире Веселин Топалов, который в первом круге набрал 6,5 очков из 7, а во втором свёл все свои партии вничью. Сыграв 13 октября, в предпоследнем туре, вничью с Рустамом Касымджановым, болгарский гроссмейстер Веселин Топалов набрал 9,5 очков и стал недосягаем для соперников. В итоге Топалов набрал 10 очков.

Участники

Правила проведения турнира 
 Турнир в Сан-Луисе проводился по круговой системе в два круга. Каждый играет с каждым по две партии: одну белым и одну чёрным цветами.
 Контроль времени: 2 часа на 40 ходов, далее 1 час на 20 ходов, далее 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход (40/2ч, 20/1ч, 15 мин + 30 сек/ход).
 Победитель турнира объявляется Чемпионом мира.
 Шахматисты, занявшие первые четыре места, будут допущены к претендентским матчам следующего цикла розыгрыша первенства мира по шахматам.
 Если два или больше шахматиста наберут равное количество очков (делёж первого места), то
 победителем будет объявлен игрок, имеющий лучший результат во встречах между соперниками разделивших первое место. Если этот показатель никому не даст преимущества, то
 победителем будет объявлен игрок, имеющий наибольшее количество выигрышей во всём турнире. Если этот показатель никому не даст преимущества, то
 Игроки, разделившие первое место, сыграют каждый против каждого по две партии в быстрые шахматы: 25 минут каждому игроку на партию с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход. Победитель этого дополнительного матча (или матчей) будет объявлен Чемпионом мира. Если после дополнительных партий по быстрым шахматам, победитель не определится, то
 Победитель будет выявляться в дополнительных блиц-партиях. Каждый против каждого дважды. Время на блиц-партию — 5 минут каждому игроку плюс 10 секунд за каждый ход. Если равенство остаётся, то соперники продолжают матчи в блиц-шахматы, но не более чем по два матча (каждый матч из двух партий, одна белыми и одна чёрными). Если после блиц-партий, победитель не определится, то играют блиц по правилам «внезапной смерти». Слепым жребием определяется игрок, который получает право выбора цвета. Белые получают 6 минут, а чёрные 5 минут без добавления времени. Выигравший эту партию объявляется Чемпионом мира. В случае ничьей, Чемпионом мира объявляется шахматист, имевший чёрные фигуры.

Призовой фонд 

Призовой фонд турнира составляет  (один миллион) долларов США.

 Чемпион мира получает — 30 % призовых денег.
 2-е место — 20 %
 3-е место — 14 %
 4-е место — 10 %
 5-е место — 8 %
 6-е место — 7 %
 7-е место — 6 %
 8-е место — 5 %
При равенстве очков призовые деньги делятся поровну.

Календарь турнира 

27 сентября — Открытие турнира

Все туры начинаются в 15 часов местного времени (18 часов UTC, 22 часа московского времени).

Движение по турам 

Первый круг

Второй круг

О — очки, М — место

1-й, 2-й, 3-й и т. д. — 1-й тур, 2-й тур, 3-й тур и т. д.

Таблица чемпионата

Литература 
 Чемпионат мира по шахматам: Аргентина, Санта-Луис, 2005, Илюмжинов К. Н., Ким Н. В., 240 стр., Типография Новости, 2006, ISBN 5-88149-231-5

Ссылки 
 Чемпионат мира по шахматам на странице ФИДЕ  
 Официальная страница Чемпионата мира по шахматам  

Матчи за звание чемпиона мира по шахматам
2005
27
2005 год в шахматах
Чемпионаты мира в Аргентине
Спорт в Аргентине в 2005 году